Spojení písmene L a číslice 60 může mít různé významy:

 Aero L-60 Brigadýr –  československý jednomotorový hornoplošník
 Landsverk L-60 – švédský lehký tank